François de Luxembourg, vicomte de Martigue (1445 - 1511) et ses fils
 François de Luxembourg, (1492 - 1553).
 François de Luxembourg ( (après 1487 - 1509), évêque du Mans et évêque de Saint-Pons de Thomières
 François de Luxembourg († 1613), premier duc de Piney-Luxembourg
 François-Henri de Montmorency-Luxembourg (1628-1695), Maréchal de France, dit le « Maréchal de Luxembourg » ou le « tapissier de Notre-Dame »

Maison de Luxembourg